Der Begriff Mahlendorf bezeichnet:
 den Familiennamen von Walter Mahlendorf
 Mahlendorf (Boitzenburger Land), einen Wohnplatz im Ortsteil Warthe der Gemeinde Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Mahlendorf, einen Wohnplatz in der Gemeinde Ralingen, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz